Ла-Бастид — коммуна во Франции, департамент Вар
 Ла-Бастид — коммуна во Франции, департамент Восточные Пиренеи